Гаррисон-парк, Гаррисон-Парк () — может означать:

  — бывшая бейсбольная площадка, расположенная в городе Гаррисон, штат Нью-Джерси, США.

Топоним 
 Гаррисон-парк — парк в Чикаго, штат Иллинойс, США.
  — общественный парк в Эдинбурге, Шотландия.
 Гаррисон-парк — стадион в городе Лик, графство Стаффордшир, Великобритания.

См. также 
  — сельский муниципалитет в провинции Манитоба, Канада.
  — окружной парк в округе Аллегейни, штат Пенсильвания, США.